El término diabetes puede referirse a cualquier enfermedad de un grupo heterogéneo de enfermedades que solo tiene en común la excreción de volúmenes excesivos de orina y una sed incontrolada. Generalmente se refiere a su subtipo más común, la diabetes mellitus, que a su vez es un grupo de diversos trastornos metabólicos caracterizados por la presencia persistente de concentraciones elevadas de glucosa en el plasma sanguíneo (hiperglucemia).

 Diabetes mellitus, que incluye y puede referirse a:
 Diabetes mellitus tipo 1
 Diabetes mellitus tipo 2
 Diabetes mellitus tipo 1.5
 Diabetes mellitus gestacional
 Diabetes tipo MODY
 Diabetes insípida
 Glucosuria renal o diabetes renal.
 Cistinosis o amino-diabetes
 Síndrome de Fanconi, un tipo de fosfato-diabetes.

También se emplea el término prediabetes, que incluye:
 Intolerancia a la glucosa
 Glucosa en ayunas alterada

También puede referirse a términos médicos relacionados como:
 Neuropatía diabética
 La acromegalia y la Enfermedad de Cushing que pueden presentarse en forma de diabetes mellitus.